Musicmaker, Nederlands vakblad voor bands en muzikanten
 MAGIX Music Maker, software voor digitale muziekbewerking